SED - ONGD: ONG Marista de Educación para el Desarrollo, Cooperación Internacional y Voluntariado.
 Partits polítics: Partit Socialista Unificat d'Alemanya.
 Tecnologia: Pantalla SED, pantalla basada en la tecnologia SED.